

Феннімор — місто, штат Вісконсин
 Феннімор — місто, штат Вісконсин